El término humita puede referirse a:

 Humita, alimento de origen andino.
 Humita: como se le llama en Chile a la corbata de lazo.
 Humita, un mineral.